Cantù (Italië), een gemeente in Italië
 Pallacanestro Cantù, de basketballclub aldaar
 de achternaam van:
 Cesare Cantù (1804-1895), Italiaans historicus
 Giuseppe Cantù, Italiaans militair (admiraal onder Mussolini)